Le Lion ist ein Halbmarathon, der seit 1984 zwischen den französischen Städten Belfort und Montbéliard ausgetragen wird. In ungeraden Jahren wird vom Faubourg de Besançon in Montbéliard zur unterhalb der Zitadelle gelegenen Place de la Révolution in Belfort gelaufen, in geraden Jahren in der entgegengesetzten Richtung. Dabei werden die Orte Sochaux, Vieux-Charmont, Nommay, Châtenois-les-Forges, Trévenans, Sevenans, Andelnans und Danjoutin passiert. Veranstalter ist der FC Sochaux Montbéliard Athlétisme, ein aus dem FC Sochaux hervorgegangener Leichtathletikverein.

Der Name Lion leitet sich ab vom Löwen von Belfort und vom Löwen im Logo des Fahrzeugherstellers Peugeot, der sein Stammwerk in Sochaux hat.

Die Halbmarathon-Weltmeisterschaften 1995 wurden in die Veranstaltung integriert, desgleichen die Französischen Meisterschaften im Halbmarathon von 1994, 2001 und 2013.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 59:53 min, Kelvin Kiptum Cheruiyot (KEN), 2019
 Frauen: 1:08:44 h, Dessi Ethlemahu Sintayehu (ETH), 2022

Siegerliste 
Quellen: Ausschreibung 2009, ARRS, Le Sportif

Weblinks 

 Offizielle Website
 Semi-marathon du Lion (un peu de son histoire…) auf der Website der Cartophiles & Collectionneurs du Territoire de Belfort, 21. September 2013

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Frankreich
Sportveranstaltung im Département Doubs
Montbéliard
Sportveranstaltung in Belfort